Эстрэ или Эстре́ () — многозначное слово французского происхождения.

География
 Эстре (Эна) — французская коммуна в Пикардии.

 Французский род
 Габриэль д’Эстре (1570—1599) — фаворитка Генриха IV, родилась в 1570: преждевременная смерть 1599 помешала её браку с королём; родоначальница дома Вандом;
 её брат Франсуа-Аннибаль д’Эстре (1573—1670) — маршал Франции, оставил «Memorie de la régence de Marie de Medicis» (1666);
 его сын Жан (1624—1707) — адмирал, вице-король франко-американских колоний, победы над нидерландцами и англичанами.
 Луи-Цезарь Летелье, герцог д’Эстре (1695—1771) — победил в 1754 году при Гастенбеке герцога Кумберлендского; со смертью его прекратился весь род.

См. также 
 Эстре